De nombreuses églises de par le monde sont consacrées à saint Louis. Parmi elles on peut notamment citer :

Algérie 
 L'église Saint-Louis d'Oran.

Allemagne 
 L'église Saint-Louis de Berlin ;
 L'église Saint-Louis de Darmstadt ;
 L'église Saint-Louis de Munich.

France 
 L'église Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer ;
 L'église Saint-Louis de Bondy ;
 L'église Saint-Louis de Brest ;
 L'église Saint-Louis de Chambord ;
 L'église Saint-Louis de Fontainebleau ;
 L'église Saint-Louis de Grenoble ;
 L'église Saint-Louis d'Hyères ;
 L'église Saint-Louis du Prytanée militaire de La Flèche ;
 L'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon ;
 L'église Saint-Louis de Marcq-en-Barœul ;
 L'église Saint-Louis de Marseille ;
 L'église Saint-Louis de Mercus de Mercus-Garrabet ;
 L'église Saint-Louis de Montcabrier ;
 L'église Saint-Louis de Mont-Louis ;
 L'église Saint-Louis-d'Antin de Paris ;
 L'église Saint-Louis-en-l'Île de Paris ;
 L'église Saint-Louis-du-Louvre de Paris, rasée lors des travaux de réunion du Louvre et des Tuileries
 L'église Saint-Paul-Saint-Louis de Paris ;
 L'église Saint-Louis du Port-Marly ;
 L'église Saint-Louis de Rochefort ;
 L'église Saint-Louis de Rouen ;
 L'église Saint-Louis de Saint-Louis (La Réunion) ;
 L'église Saint-Louis de Saint-Louis-lès-Bitche ;
 L'église Saint-Louis de Saintes ;
 L'église décanale Saint-Louis de Sète ;
 L'église Saint-Louis de Toulon ;
 L'église Saint-Louis d'Uza ;
 L'église Saint-Louis de Vichy ;
 L'église Saint-Louis de Villemomble ;
 L'église Saint-Louis de Vincennes.

Pays-Bas
 L'église Saint-Louis de Leyde ;

Articles connexes 

Louis